Karl Braun peut faire référence à :
 Karl Braun (1807-1868), un homme politique saxon ;
 Karl Braun (1822-1893), un homme politique prussien ;
 Karl Braun (1885-1945), un aviateur allemand ;
 Karl Braun (1897-1983), un homme politique allemand ;
 Karl Braun (1930), un prélat catholique allemand.